Rafelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Rafelsberger (* 1967), österreichischer Schriftsteller (Pseudonym: Marc Elsberg)
 Walter Michael Rafelsberger (* 1978), österreichischer Filmemacher und Medienkünstler
 Walter Rafelsberger (1899–1989), österreichischer SS-Führer und Staatskommissar